Cuniberti ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Cuniberti (1921–2012), italienischer Apostolischer Vikar in Kolumbien
 Vittorio Cuniberti (1854–1913), Offizier und Ingenieur der italienischen Marine
 Gianaurelio Cuniberti (* 1970), italienischer Materialwissenschaftler an der TU Dresden